Се́верный Екатери́нинский кана́л — заброшенный ранее судоходный канал в Республике Коми и Пермском крае (Россия). Соединяет реки Джурич (приток Южной Кельтмы, бассейн Камы) и Северную Кельтму (приток Вычегды, бассейн Северной Двины).

Канал являлся неотъемлемой частью Северо-Екатерининского водного пути (назван в честь Екатерины II). Канал имел местное значение, обеспечивал товарообмен между Усть-Сысольским уездом Вологодской губернии и Чердынским и Соликамским уездами Пермской губернии.

Географическое положение 
Канал расположен в сквозной Кельтминской ложбине, связывающей верховья Вычегды и Камы. Через эту палеодолину в Кельтменской депрессии во время оледенения происходил переток вод (Кельтминский спиллвей) из Вычегды в Каму (из-за того, что Вычегда была запружена ледником). Последний переток воды с севера на юг происходил здесь ок. 100 тыс. лет назад.

Канал окружён поясом болот шириной 8 — 14 км.

На северном конце канала находится деревня Канава.
{
  "type": "FeatureCollection",
  "features": [
    {
      "type": "Feature",
      "properties": {},
      "geometry": {
        "type": "LineString",
        "coordinates": [
          [
            55.04150390625001,
            61.11903451349212
          ],
          [
            55.15823364257813,
            60.96677616932739
          ]
        ]
      }
    }
  ]
}

История 
Идея устройства канала приписывается Татищеву В. Н. Водный путь задумывался как эффективный путь доставки сибирских товаров в Архангельский порт, вместо давно существующего волока на пути из Астрахани в Архангельск (до постройки канала была также возможность провода грузовых судов через болотистую низину в период весеннего половодья).

В месте максимального сближения верхних течений Северной Кельтмы и Джурича был прорыт судоходный канал длиной 17,6 км. Канал строился 36 лет с перерывами, с 1785 по 1822 годы. С 1804 по 1811 годы строительством руководил Карл Фёдорович Модерах. В 1812 году было принято решение оставить канал в недостроенном виде, чтобы он мог применяться хотя бы для весеннего судоходства.

К 1822 году на канале были сооружены шлюзы, но реки Северная и Южная Кельтмы и Джурич не были расчищены. Судоходство по каналу было возможно только при высоких весенних водах.

В 1822 году канал был открыт и за время работы по нему прошло более шестидесяти судов с грузом. Однако уже в 1838 году канал был закрыт по экономическим причинам. Из-за маловодья, типичного для верховьев любых рек, канал перестал выполнять свои функции. После закрытия судоходство продолжалось ещё в течение девяти лет.

В 1890 году Ю. М. Шокальский отправился для исследования Вычегды, Сосьвы и Тавды для изучения вопроса о возможности использовать эти реки в качестве путей, соединяющих Архангельск с Западной Сибирью, в случае проведения железной дороги между их верховьями. Закончив работы на Вычегде, Шокальский поднялся по Северной Кельтме до Северного Екатерининского канала. Северная Кельтма оказалась неудобной для судоходства: мелководная, узкая и местами завалена лесом. Канал пришел в негодность, заилился и шлюзы его были разрушены. Местные крестьяне устроили на нем плотины для мельниц, которые удерживают часть воды в канале и дают возможность проходить каналом на лодке, переплывая через плотины. Южная Кельтма и река Джурич удобнее для плавания, но также мелководны.

В 1915 году производилась расчистка канала с использованием труда военнопленных.

В бассейн Северной Двины стерлядь перешла из Камы через канал в начале 1830-х годов.

Проекты развития 
В 1927 году была предложена переброска части стока рек Печоры и Вычегды в реку Каму через объединённое водораздельное водохранилище. В 1933 году предлагалось построить плотину на Вычегде у устья реки Кельтмы или в районе Усть-Кулома. От сооружения огромного водохранилища на реках Печоре и Вычегде с самотечной подачей воды в Каму отказались в 1960-х годах. В 1980-х годах рассматривался вариант с созданием Усть-Куломского водохранилища на Вычегде, Северо-Кельтменского и Южно-Кельтменского гидроузлов на тракте подачи воды и канала по Южной Кельтме до Камы. Также рассматривался вариант, когда на Вычегде устраивается Усть-Куломский гидроузел, из которого вода закачивается в Северо-Кельтменское и Южно-Кельтменское водохранилища, а затем сбрасывается в Каму.

Современное состояние 
В настоящее время канал разрушен. Русло обмелело, берега обросли лесом (преимущественно берёзами) и обвалились так, что в некоторых местах канал выглядит как канава шириной несколько метров, заполненная стоячей водой. Каналом пользуются местные жители для сообщения на моторных лодках.

См. также 
 Трансуральский водный путь

Примечания

Литература 
 Чубинский П. П. Северо-Екатерининский путь // Архангельские губернские ведомости. — 1867. — № 68

Каналы России
Водные объекты Республики Коми
Каналы Пермского края